Гиотопулос — фамилия. Известные носители:
 Гиотопулос, Александрос
 Гиотопулос, Димитрис